The Virginian pode se referir a:

Literatura
 The Virginian (romance), romance de 1902 de Owen Wister
 The Virginians: A Tale of the Last Century, um romance de William Makepeace Thackeray

Filmes
 The Virginian (1914), filme mudo dirigido por Cecil B. DeMille com Dustin Farnum
 The Virginian (1923), filme mudo dirigido por Tom Forman com Kenneth Harlan
 The Virginian (1929), filme de Victor Fleming com Gary Cooper
 The Virginian (1946), filme dirigido por Stuart Gilmore com Joel McCrea

Televisão
 The Virginian (telessérie), 1962–1971, vagamente baseada no romance de Wister
 The Virginian (2000), telefilme com Bill Pullman

Música
 The Virginian (álbum), de Neko Case e Her Boyfriends

Desambiguações de cinema